Daghofer ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Daghofer (1872–1936), österreichischer Schauspieler
 Maria Daghofer (* 1977), österreichische theoretische Physikerin und Hochschullehrerin